Emporium  o empori (port) , centre de comerç marítim, de l'antiga civilització grega
 Emporium (Roma), antic port fluvial de la ciutat de Roma, entre l'Aventí i el Testaccio
 Emporium (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Emporium (revista), publicació literària quinzenal dirigida per Joan Linares 
 Empòrium, drama líric amb música d'Enric Morera sobre un text d'Eduard Marquina, estrenat en italià el 1906
 Cine Emporium, cinema al barri del Clot de Barcelona